Tocopilla bezeichnet die folgenden geographischen Orte:

 Tocopilla (Chapare), eine Ortschaft in der Provinz Chapare, Bolivien
 Tocopilla, Hafenstadt in der Provinz Tocopilla, Chile
 Provinz Tocopilla, Provinz in der Región de Antofagasta, Chile